The Football League 1901–02 var den 14. sæson af The Football League og dermed også det 14. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Sunderland AFC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for fjerde gang.

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1901-02 var den tiende i Second Division, og siden den foregående sæson havde ligaen optaget to nye hold:
 Bristol City FC, , som i sæsonen 1900-01 var blevet nr. 2 i Southern League og nr. 5 i Western Football League.
 Doncaster Rovers FC, som i sæsonen 1900-01 var blevet nr. 2 i Midland League.

De tre lavest placerede hold blev alle genvalgt til den efterfølgende sæson.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1901-02 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1901
Fodbold i 1902